

«Olimpico» come nome

Sedi di Giochi olimpici 
 Stadio Olimpico di Anversa (Belgio)
 Stadio Olimpico di Amsterdam (Paesi Bassi)
 Stadio Olimpico di Berlino (Germania)
 Stadio Olimpico di Helsinki (Finlandia)
 Stadio Olimpico di Monaco di Baviera (Germania)
 Stadio Olimpico di Montréal (Canada)
 Stadio Olimpico di Nagano (Giappone)
 Stadio Olimpico di Pyeongchang (Corea del Sud)
 Stadio Olimpico di Roma (Italia)
 Stadio Olimpico di Seul (Corea del Sud)
 Stadio Olimpico di Stoccolma (Svezia)
 Stadio Olimpico di Tokyo (Giappone)

Altri stadi 
 Stadio Olimpico di Aşgabat (Turkmenistan)
 Stadio Olimpico di Baku (Azerbaigian)
 Stadio Olimpico di Breslavia (Polonia)
 Stadio Olimpico di Kiev (Ucraina)
 Stadio Olimpico di Poznań (Polonia)
 Stadio Olimpico di Qinhuangdao (Cina)
 Stadio Olimpico di Shenyang (Cina)

«Olimpico» come aggettivo

Sedi di Giochi olimpici 
 Stadio olimpico Spyros Louīs di Atene (Grecia)
 Stadio olimpico Lluís Companys di Barcellona (Spagna)
 Stadio olimpico universitario di Città del Messico
 Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo (Italia)
 Stadio olimpico Fišt di Soči (Russia)
 Stadio Olimpico Grande Torino di Torino (Italia)

Altri stadi 
 Stadio olimpico Atatürk di Istanbul (Turchia)